

El apellido y nombre Morris puede aludir a las siguientes personas 
 Charles William Morris, filósofo y semiótico estadounidense.
 Desmond Morris, zoólogo y etólogo británico.
 Mark Morris, coreógrafo y bailarín estadounidense.
 Morris Swadesh (o Mauricio Morris), lingüista. Cofundador de la Asociación Internacional de Lingüística.
 Robert Morris, comerciante estadounidense.
 William C. Morris, pedagogo y pastor metodista británico.
 William Morris, poeta, pintor prerrafaelista, político y pensador inglés.
 William Morris Davis, geólogo, geógrafo y meteorólogo estadounidense.
 William Morris Hughes, político australiano.

Actores 
 Antonio Durán "Morris" (1959-), actor español.

Botánicos 
 A.B.Morris - Ashley B. Morris fl. 2004 
 B.Morris - Brian Morris 1936- 
 D.Morris - Daniel Morris 1844-1933 
 D.I.Morris - Dennis Ivor Morris 1924-2005 
 E.Morris - Edward Lyman Morris 1870-1913 
 E.F.Morris - Everett F. Morris fl. 1956 
 F.J.A.Morris - F.John A. Morris 1869- 
 G.Morris - George Edward Morris 1853-1916 
 J.E.Morris - J.E. Morris fl. 1960 
 Morris - John Morris (botánico) 1810-1886 
 K.E.Morris - Kari Ellen Morris 1972- 
 M.J.Morris - M.(J.) Morris fl. 1994 
 M.I.Morris - Michael I. Morris fl. 1970 
 M.W.Morris - Michael Wayne Morris fl. 2006 
 M.Morris - Muriel Morris fl. 1943 
 P.Morris - Patrick Francis Morris 1896-1974 
 Rekha Morris - Rekha Morris fl. 2006 
 R.Morris - Richard Morris fl. 1820-1830 
 S.Morris - Samuel Morris 1896-

Escritores 
 Morris, seudónimo utilizado por el historietista belga Maurice de Bévère.

Informáticos 
 Robert Morris (padre), criptógrafo estadounidense.
 Robert Tappan Morris (hijo), informático estadounidense, creador del primer gusano de la internet.

Pintores 
 Morris Louis, pintor abstracto estadounidense.
 William Morris Hunt, paisajista estadounidense que adhirió a la francesa Escuela de Barbizon.

En geografía 
 William C. Morris, ciudad argentina en la provincia de Buenos Aires.
 Cabo Jesup Morris es un promontorio costero en Groenlandia hacia los 83°39' N.

Otros 
 Morris Motor Company, una marca de automóviles. 
 Gusano Morris, uno de los primeros gusanos informáticos extendidos vía Internet.
 Morris, el mapache, un personaje de ficción creado de Gabriela Keselman.
 Danza Morris, una danza tradicional inglesa.
 Nueve hombres de Morris, juego de estrategia abstracto de tablero y de mesa.